Osoby o nazwisku Stojkow:
 Aco Stojkow − macedoński piłkarz
 Jan (Stojkow) − prawosławny biskup
 Jordan Iwanow Stojkow − bułgarski piłkarz